

Musica 
 Telestar – gruppo musicale

Televisione 
 Telestar – emittente televisiva confluita poi nel circuito 7 Gold
 TeleStar – emittente televisiva locale della calabria
 Telestar – emittente televisiva locale della Sicilia

Altro 
 Telestar – quotidiano della sera stampato a Palermo negli sessanta e settanta
 Telestar – premio destinato ai programmi televisivi distribuito in Germania con periodicità annuale dal 1983 al 1998.